Ouchi de Tabeyou – spot televisivo d'animazione del 2003
 Ouchi de Tabeyou – spot televisivo d'animazione del 2004